Biotop- und Artenschutzgebiet oder Biotop- und Artenschutzgebiet mit Management, , bezeichnet und klassifiziert ein Schutzgebiet der Kategorie IV der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Es sind Schutzgebiete, für deren Einrichtung und Erhaltung gezielte Eingriffe erfolgen. Dabei wird der Schwerpunkt im Schutzziel – ähnlich wie bei den Naturdenkmalen der Schutzkategorie III – auf die Erhaltung und Konsolidierung geeigneter Areale oder Zonen gelegt. Die Größe allein ist dabei nicht notwendigerweise ein limitierender Faktor. Geeignet sind insbesondere Lebensräume bestimmter Arten oder Biotope, die eher eine kontinuierliche Überwachung und kontinuierlichen Schutz erfordern, als eine weitgehend sich selbst überlassene Umgebung der Kategorie I (Naturreservate und Wildnisgebiete), also Maßnahmen mit Schutzgebietsmanagement. Die unter Schutz gestellten Gebiete werden engmaschig kontrolliert, um sicherzustellen, dass die Bewahrung von Biotopen und die Wiederansiedlung und Stabilisierung bestimmter Arten gelingt.

Biotope und Artenschutzgebiete können auch als Teil eines größeren Ökosystem-Schutzgebietes eingerichtet werden, falls unterschiedliche Schutzgrade notwendig sind. Das Management durch die zuständige Naturschutzbehörde kann dabei beispiele den Schutz vor Wilderei, die Kontrolle gewisser Rahmenbedingungen, die Einrichtung artgemäßer Habitate, die Erhaltung eines bestimmten Sukzessionsstadiums, unterstützende Fütterungen einschließen, muss sich aber nicht darauf beschränken.

In die Kategorie IV der IUCN fallen typischerweise die klassischen „Naturschutzgebiete“ mitteleuropäischen Gepräges, die in anderen Staaten meist als „Naturreservat“ bezeichnet werden – während „Reservat“ im deutschen speziell die strengen Gebiete der Kategorie Ia/b (Wilderness Area/Strict Nature Reserve) mit Zutrittsverbot bezeichnet. In den Vereinigten Staaten fallen die National Wildlife Refuges in diese Kategorie.

Weblinks 
 Offizielle Website der IUCN (englisch)
 Areas of Biodiversity Importance – IUCN Category IV (englisch)

Einzelnachweise 

Schutzgebiet der IUCN-Kategorie IV
Biotop- und Artenschutzgebiet
4